Wilhelm Schifferdecker ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Schifferdecker (Politiker) (1881–1946), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Schifferdecker (Schachspieler) (1919–1994), deutscher Schachspieler